Arbre de Diane peut faire référence à :
 En biologie : l'Arbre de Diane, un célèbre arbre de France ;
 En chimie : l'Arbre de Diane, une végétation métallique constituée d'argent.
 En poésie : Arbre de Diane (en espagnol Árbol de Diana), œuvre de la poétesse argentine Alejandra Pizarnik.